Борид диплатины — бинарное неорганическое соединение 
платины и бора
с формулой PtB,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Борид диплатины образует кристаллы
тетрагональной сингонии,
пространственная группа I 4/mmm,
параметры ячейки a = 0,27936 нм, c = 1,0486 нм, Z = 2.

Примечания

Литература 
 

Соединения платины
платины